Bojan Golubović – calciatore serbo naturalizzato bosniaco
 Mira Golubović – ex pallavolista serba
 Petar Golubović – calciatore serbo
 Radivoje Golubović – calciatore montenegrino
 Srdan Golubović – regista serbo
 Uroš Golubović – ex calciatore serbo
 Vladimir Golubović – cestista montenegrino